Боррьелло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боррьелло, Брендон (род. 1995) — австралийский футболист, нападающий клуба «Кайзерслаутерн».
 Боррьелло, Марко (род. 1982) — итальянский футболист, нападающий клуба «Кальяри».